Мочулки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мочулки — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Украина 
 Мочулки — село в Ровненском районе Ровненской области.